Ampelochóri kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Ampelochóri (ort i Grekland, Thessalien), Trikala, 
 Ampelochóri (ort i Grekland, Västra Makedonien), Nomós Kastoriás, 

Robotskapade Greklandförgreningar